Чемпионат Сан-Марино 2013—2014 ()— 28-й сезон Чемпионата Сан-Марино по футболу. Сезон стартовал 18 сентября 2013 года и завершился в мае 2014 года (групповой этап — 22 апреля 2014 года). Титул чемпиона защищает футбольный клуб «Тре Пенне».

15 любительских клубов разделены на 2 группы, по результатам турнира в которых играются матчи на выбывание. Поскольку стадионы не закреплены за клубами, место проведения матчей определяется местной футбольной федерацией.

Участники

Итоговые таблицы

Группа A

Группа B

Плей-офф

Первый раунд 
 Космос — Фаэтано — 0:0 (4:3-пен.)
 Тре Пенне — Фолгоре Фальчиано — 1:1 (4:5-пен.)

Второй раунд 
 Космос" — Фолгоре Фальчиано — 0:2
 Фаэтано — Тре Пенне — 2:1

Третий раунд 
 Ла Фьорита — Тре Фьори — 0:0 (1:4-пен.)
 Космос — Фаэтано — 1:0

Четвёртый раунд 
 Тре Фьори — Фолгоре Фальчиано — 0:1
 Космос — Ла Фьорита — 1:2

Полуфинал 
 Ла Фьорита — Тре Фьори — 4:1

Финал 
 Фолгоре/Фальчано — Ла Фьорита — 0:2

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Футбольного союза Сан-Марино

2013/2014
2013 год в Сан-Марино
Сан-Марино
2014 год в Сан-Марино